Shaila Sabt ()‎;  es una actriz, y modelo bareiní. En 2010, fue concursante de belleza y campeona del certamen de belleza, de ascendencia india, coronándose Top Model de Bahrain 2010.

Biografía 
Proviena de una familia artística, donde su madre la actriz Fatima Ismail y sus hermanas son representantes de Shaima, Shatha y Abar. Comenzó a actuar como una niña con la ayuda de su hermana mayor Shaima. Y, en 1998, tuvo un pequeño papel en la familia saudí Abu Rowaished. Ya no actuando, ganó el título de Miss Baréin de 2010. Decidió volver a actuar en 2011 y participó en muchas producciones de televisión y drama, y en 2013 participó en Miss Universo, celebrado en India en marzo del mismo año pero no ganó el título.

Referencias

Enlaces externos 

Su ficha en IMDb
Su Twitter
Su Facebook
Galería de imágenes en su instagram
Como participante de concursos de belleza, en inglés, en Youtube
Línea de cosméticos de la autora

Actrices de Baréin
Actores de televisión de Baréin
Actrices de televisión
Actrices de cine
Modelos femeninas
Reinas de belleza
Mujeres de Baréin del siglo XXI